Oleg Olegovitch Li - en russe :  - (né le  à Volgograd en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace d'origine asiatique. Il évolue au poste d'attaquant. Il est un descendant de Bruce Lee.

Biographie

Carrière en club 
Sa famille déménage à Moscou lorsqu'il a quatre ans. Deux ans plus tard, il commence le hockey sur glace avec le HK CSKA Moscou. Il rejoint le HK Dinamo Moscou lorsqu'il a huit ans. Après une saison passée en Amérique du Nord, il est choisi par l'Atlant Mytichtchi au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009 en troisième ronde en . Il passe professionnel avec les Krylia Sovetov dans la Vyschaïa Liga. Il intègre l'effectif de l'Atlant en 2010. Il inscrit son premier but dans la KHL le  chez le Torpedo Nijni Novgorod.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| HK Dinamo Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Force de Fargo || USHL || 42|| 6|| 8|| 14|| 46|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga|| 43|| 7|| 11|| 18|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Atlanty Mytichinskie || MHL || 11|| 4|| 4|| 8|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi || KHL || 37|| 2|| 1|| 3|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Almaz || MHL || 24|| 6|| 13|| 19|| 16|| 10|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Titan Kline || VHL || 47|| 6|| 13|| 19|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Almaz || MHL || 9|| 5|| 2|| 7|| 2|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || Lada Togliatti || VHL || 32|| 6|| 7|| 13|| 14|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 17|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm || VHL || 13|| 1|| 7|| 8|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Amour Khabarovsk || KHL ||37 ||5 ||7 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Amour Khabarovsk || KHL || 39 || 4 || 8 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 54|| 10|| 19|| 29|| 48|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 29|| 2|| 1|| 3|| 10|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || SKA-Neva || VHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL || 29|| 3|| 6|| 9|| 8||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Bars Kazan || VHL || -|| -|| -|| -|| -|| 6|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2020-2021 || Sibir Novossibirsk || KHL || 56|| 17|| 14|| 31|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || 43|| 6|| 13|| 19|| 10|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2022-2023 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || || || || || ||

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Volgograd
Naissance en février 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Titan Kline
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Lada Togliatti
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg